Bundestagswahlkreis 177 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Wetterau I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Wetterau (2009)
 Bundestagswahlkreis Hochtaunus (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rastatt (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Waiblingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Heidelberg (1949 bis 1961)